Всемирный день туризма () — международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Отмечается 27 сентября.
В России отмечается с 1983 года.

Цель праздника — пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран.

В 2003 председательствующей страной была Россия. Приурочен к концу туристического сезона в Северном полушарии и к началу в Южном. Праздник отмечается в большинстве стран мира, проходят слёты туристов, праздничные мероприятия и фестивали. Девиз 2006 призван подчеркнуть важность туризма как экономического фактора, обогащающего людей, а в некоторых странах, туризм является основной статьёй дохода бюджета государства.

Девиз праздника 

Всемирная туристская организация провозглашает девиз праздника каждый год:

 1980 — Вклад туризма в сохранение культурного наследия, во всеобщий мир и взаимопонимание
 1981 — Туризм и качество жизни
 1982 — Лучшее в путешествии: хорошие гости и хорошие хозяева
 1983 — Путешествия и каникулы — не только всеобщее право, но и ответственность
 1984 — Туризм ради международного понимания, мира и сотрудничества
 1985 — Молодёжный туризм: культурное и историческое наследие ради мира и дружбы
 1986 — Туризм — жизненная сила для мира во всём мире
 1987 — Туризм ради развития
 1988 — Туризм: образование для всех
 1989 — Свободное перемещение туристов создаёт новый мир
 1990 — Туризм — непризнанная индустрия, сервис, который нужно реализовать («Гаагская Декларация Туризма»)
 1991 — Связь, информация и образование: определяющие направления развития туризма
 1992 — Туризм: фактор роста социальной и экономической солидарности и знакомства между людьми
 1993 — Развитие туризма и защита окружающей среды: навстречу длительной гармонии
 1994 — Высококлассный персонал, качественный туризм
 1995 — ВТО: на службе мирового туризма 20 лет
 1996 — Туризм — фактор толерантности и мира
 1997 — Туризм: ведущее направление двадцать первого века по созданию рабочих мест и защите окружающей среды
 1998 — Партнёрство государственного и частного секторов: ключ к развитию и продвижению туризма
 1999 — Туризм: сохранение мирового наследия для нового тысячелетия
 2000 — Технология и природа: две трудные задачи для туризма на рассвете двадцать первого века
 2001 — Туризм: призыв к миру и диалогу между цивилизациями
 2002 — Экотуризм — ключ к устойчивому развитию
 2003 — Туризм — мощный фактор борьбы с бедностью, создания рабочих мест и обеспечения социальной гармонии
 2004 — Спорт и туризм: две живущих силы для взаимного понимания, культуры и развития обществ
 2005 — Путешествия и транспорт: от воображения Жюля Верна к реальности 21-го века
 2006 — Туризм обогащает
 2007 — Туризм открывает двери для женщин
 2008 — Туризм принимает вызов климатических изменений
 2009 — Туризм — торжество разнообразия
 2010 — Туризм обогащает
 2011 — Туризм объединяет культуры
 2012 — Туризм и устойчивая энергетика
 2013 — Туризм и водные ресурсы: защита нашего общего будущего
 2014 — Туризм и развитие общин
 2015 — Один миллиард туристов — один миллиард возможностей
 2016 — Туризм для всех — Поощрение всеобщей доступности туризма
 2017 — Устойчивый туризм — инструмент для развития
2018 — Туризм и цифровая трансформация
2019 — Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех
2020 — Сельский и экологический туризм
2021— Туризм для обеспечения инклюзивного роста

См. также 

 День туризма (Украина)

Примечания

Ссылки 

 Suggested Activities for World Tourism Day (from WTO)
Provisional agenda http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/a22_12_world_tourism_day_ru.pdf

Праздники туристов